La expresión recursivamente enumerable puede hacer referencia a varios conceptos cercanos en lógica y matemáticas:
 Un conjunto recursivamente enumerable es un conjunto que puede ser enumerado por un algoritmo.
 Un lenguaje recursivamente enumerable es un lenguaje cuyas fórmulas bien formadas pueden ser enumeradas por un algoritmo.

Lógica matemática